Aminobuttersäuren sind chemische Verbindungen und Derivate der Buttersäure mit einem Aminosubstituenten (NH2) am Propylrest der Buttersäure.

Dazu zählen folgende Isomere:
 α-Aminobuttersäure, (R)- und (S)-Isomer
 β-Aminobuttersäure, (R)- und (S)-Isomer
 γ-Aminobuttersäure

Literatur 
 Q. Ashton Acton: Aminobutyric Acids: Advances in Research and Application: 2011 Edition. ScholarlyEditions, 2012, ISBN 978-1-464-94830-5.
 Q. Ashton Acton: Aminobutyric Acids—Advances in Research and Application: 2013 Edition. ScholarlyEditions, 2013, ISBN 978-1-481-67264-1.

Stoffgruppe
 Aminobuttersäuren
 Aminobuttersäuren